Jean Giraudeau (1801-1861), médecin français ;
 Jean Giraudeau (1916-1995), artiste lyrique, chef d'orchestre et directeur de théâtre français.